Древнескандинавская религия, сегодня известная как скандинавское язычество, является наиболее распространённым названием ветви германской религии, которая развивалась в протонордический период, когда северные германские народы разделились на отдельные германские народы. Он был заменён христианством во время . Учёные реконструируют аспекты северогерманского языка с помощью исторической лингвистики, археологии, топонимов и записей, оставленных северными германскими народами, таких как рунические надписи в младшем Футарке, отчётливо северогерманской форме рунического письма. Многочисленные древнескандинавские произведения, датируемые XIII веком фиксируют скандинавскую мифологию, компонент Северной германской религии.

Древнескандинавская религия была политеистической, подразумевая веру в различные божества. Скандинавская мифология разделила этих божеств на две группы, Асов и Ванов, которые вели древнюю войну друг с другом, пока не поняли, что они одинаково могущественны. Среди наиболее распространённых божеств были Один и Тор. Этот мир также населяли различные другие мифологические расы, включая гигантов, гномов, эльфов и духов земли. Скандинавская космология вращалась вокруг дерева мира, известного как Игдрасиль, с различными царствами, существовавшими вместе с человеческими, называемыми Мидгард. К ним относятся более загробные королевства, которые контролировали определённые божества.

Передаваемая устно, а не кодифицированными текстами, древнескандинавская религия сосредоточилась на ритуальной практике, при этом короли и вожди играли важную роль в совершении публичных жертвоприношений. Использовались различные культовые пространства; сначала обычно выбирались открытые пространства, такие как рощи и озёра, но до III века н. э. культовые дома также были специально построены для ритуальной деятельности. В скандинавском обществе также были пэры Сейда, формы колдовства, которую некоторые учёные описывают как шаманизм. Были проведены различные формы захоронения, включая инхуминацию и воспаление, обычно сопровождаемые погребальным инвентарём.

На протяжении всей истории различные уровни транскультурной диффузии происходили среди соседних народов, таких как лапландцы и финны. В XII веке древнескандинавская религия исчезла под натиском христианства, в то время как элементы старой религии продолжали жить в скандинавском фольклоре. Возрождение интереса к древнескандинавской религии произошло в разгар романтического движения в XIX веке, которое вдохновило на создание целого ряда произведений искусства.

Академические исследования по этой теме начались в начале девятнадцатого века, первоначально под влиянием широко распространённых романтических чувств.

См. также 
 Скандинавская мифология

Скандинавия
Германское язычество